Jinin kan syfta på följande platser:

Palestina (stat) 

 Janīn (ort), Västbanken,

Tjeckien 

 Jinín, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Palestina (stat)förgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar